O Centro de Estudos e Pesquisas em Reabilitação ”Prof. Dr. Gabriel O.S. Porto ou CEPRE, é uma unidade hospitalar pertencente à Universidade Estadual de Campinas. Tem como objetivo realizar pesquisa, ensino e assistência na área das deficiências sensoriais.

Ligações externas 
 

Universidade Estadual de Campinas